Bebilderung bedeutet:
 die Illustration eines Textes
 Druckplattenbebilderung in der Reproduktionstechnik